Samväldet kan syfta på:
 Samväldet – en mellanstatlig organisation bestående av 53 självständiga länder, Commonwealth of nations, tidigare Brittiska samväldet''
Engelska samväldet – Englands enda period som republik 1653–1658/(1661)
Franska samväldet – upprättades 1958 genom Femte republikens författning. Medlemmar var franska besittningar och kolonier samt även självständiga stater
Polsk-litauiska samväldet – mellan 1385 och 1795 en statsbildning i Central- och Östeuropa
Portugisiska samväldet – en mellanstatlig organisation för ömsesidig vänskap och samarbete mellan nationer som har portugisiska som officiellt språk, se Comunidade dos Países de Língua Portuguesa